Ка́шников — русская фамилия.

Известные носители 
 Кашников, Алексей Александрович (род. 1977) — российский актёр.
 Кашников, Василий Ильич (1920—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кашников, Константин Васильевич (1903—1959) — советский разведчик, генерал-майор ГРУ, начальник 2-го отдела Генерального штаба Народного Войска Польского.
 Кашников, Пётр Михайлович (1912—1945) — советский офицер, танкист-ас, участник Великой Отечественной войны.
 Кашников, Филипп Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.